Top of Mind é um termo em inglês utilizado na área de marketing empresarial como uma maneira de qualificar as marcas que são mais populares na mente (mind em inglês) dos consumidores. Segundo o AllWords.com, a definição é: "a porcentagem de entrevistados que, sem indução, nomeiam uma marca ou produto específico primeiramente, ao serem perguntados sobre as propagandas que se recordam de certa categoria de produtos pelos 30 dias passados. ''

Pode referir-se também a:
Top of Mind UK - pesquisa realizada anualmente pela Fama Magazine em Londres na Inglaterra, que premia as empresas e profissionais mais lembrados entre a comunidade brasileira no exterior. 

 Folha Top of Mind - pesquisa realizada anualmente pelo instituto Datafolha, que premia as marcas mais lembradas pela população brasileira.

 Prêmio Top of Mind de Recursos Humanos - homenagem às empresas mais lembradas pelos profissionais que atuam nas áreas de recursos humanos.

Desambiguação